Coup en passant, manewr en passant ("w przelocie") – w brydżu manewr rozgrywkowy polegający na "ukradzeniu" lewy przebitkowej na atut niższy od atutu znajdującego się w ręce przeciwnika, na przykład:
Gracz na pozycji S rozgrywa kontrakt pikowy i musi wziąć dwie ostatnie lewy. Pozornie wygląda na to, że ma dwie lewy przegrywające (karo i pika), ale jeżeli zagra kiera do dziadka, a następnie trefla do ręki, to jedna z przegrywających "znika" - jeżeli gracz na E przebije trefle asem pik, to król pik rozgrywającego weźmie ostatnią lewę, a jeżeli przepuści trefla, to rozgrywający przebije tę lewę.
Praktyczny przykład tego zagrania demonstruje rozdanie 18 z Korespondencyjnych Mistrzostw Polski 2005. Rozgrywający E może zrealizować kontrakt 4♠, grając na obustronne przebitki, dwie przebitki karowe w stole oraz trzy przebitki treflowe w ręce, ostatnią w nich właśnie dzięki manewrowi en passant. Dodatkowo rozgrywający bierze dwa asy oraz damę kier, która jest dojściem do stołu dla wykonania omawianego manewru. (Wcześniej należy oddać lewę na króla kier.)

Zobacz też 
 manewr złodziejski

Przypisy

Bibliografia 
 The Official Encyclpedia of Bridge, 

Rozgrywka w brydżu